(« punisseur » en français) peut faire référence à :

Personnage de fiction 
 Le Punisher (Frank Castle), un personnage de fiction, un justicier, apparaissant dans les comic-book de l'univers Marvel appartenant à la maison d'édition Marvel Comics.

Œuvres

Comics 
 Punisher, plusieurs séries de comics américaines basées sur le personnage de Frank Castle :
 ,
 .
 ,
 ,
 Punisher noir, tiré de l'univers de fiction Marvel Noir.

Jeux vidéo 
  (1990),
  (1990),
 The Punisher (1993),
 The Punisher (2005).

Cinéma 
 The Punisher (1989),
 The Punisher (2004).

Télévision 
 The Punisher (2017-2019).

Musique 
  (1989), bande-sonore du film,
  (2004), bande-sonore du film,
 The Punisher, album du film de 2004.
 Punisher, album de Phoebe Bridgers sorti en 2020.

Personnalités

Surnom 
 Andre Agassi (1970- ),
 Rodrigo Duterte (1945- ),
 Marek Piotrowski (1964- ),
  (1984- ).

Nom d'artiste 
 The Punisher, ancien nom sur le ring de The Undertaker (1965- )
 The Punisher, alias de Andrew Martin (1975–2009)

Autres 
 XM25 CDTE, lance-grenade surnommé le Punisher.

Voir aussi